U sezoni 1984./85. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad Metaloplastike iz Šapca.

1. savezna liga 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 Sportske novosti 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004.

2. savezna liga

Sjever 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 40 godina rukometa u Metkoviću : 1963. – 2003. 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004. 
 Sportske novosti

III. rang prvenstva

MRL Bosna i Hercegovina - Vojvodina 

 Izvori: 
 Sportske novosti

Hrvatska liga 
Za prvaka Hrvatske su razigravala dva prvaka regionalnih skupina (Zapad i Istok).

Konačni poredak: 
1. Varteks Varaždin 
2. Split

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska liga - Istok 

 Izvori: 
 RK Hrvatski Dragovoljac - 50 godina rukometa u Dugom Ratu 
  RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 Sportske novosti

Hrvatska liga - Zapad 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004. 
 50 godina rukometa na Labinštini 
 Sportske novosti

Slovenska liga 

 Izvori: 
 Sportske novosti

IV. i niži rangovi

Hrvatska

Hrvatska regionalna liga - Centar 
Četvrti rang natjecanja 

 Izvori: 
 Sportske novosti

Hrvatska regionalna liga - Sjever 
Četvrti rang natjecanja 

 Izvori: 
 Sportske novosti

Dalmatinska liga 
Četvrti rang natjecanja 

 Izvori: 
 Sportske novosti 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
 RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu

Primorsko-istarska regionalna liga 
Četvrti rang natjecanja 

 Izvori: 
 Sportske novosti

Regionalna liga Slavonije i Baranje - Jug 
Četvrti rang natjecanja 

 Izvori: 
 Sportske novosti

Kvalifikacije za Hrvatsku ligu 
Četvrti rang natjecanja  Igrano u Županji

 Izvori: 
 Sportske novosti

Liga ZO Varaždin 

 Izvori: 
 Sportske novosti

Međuopćinska liga Rijeka 
Također i pod nazivom Primorsko-goranska rukometna liga

 Izvori: 
 Sportske novosti

Međuopćinska liga Karlovac 

 Izvori: 
 Sportske novosti

Međuopćinska liga ZO Zagreb 

 Izvori: 
 Sportske novosti

Međuopćinska liga ZO Varaždin 

 Izvori: 
 Sportske novosti

Međimurska rukometna liga 

 Izvori: 
 Sportske novosti

Bosna i Hercegovina

Republička liga Jug 

 Izvori: 
 Sportske novosti

Republička liga Sjever 

 Izvori: 
 Sportske novosti

Vojvođanska liga 
Četvrti rang natjecanja 
Također i pod nazivom Kvalitetna vojvođanska rukometna liga

 Izvori: 
 Sportske novosti

Izvori 
 Ogurlić Petar: 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004., Rijeka, 2005.
 Ivan Jurić: 40 godina rukometa u Metkoviću : 1963. – 2003. , Metković, 2003.
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Jurica Gizdić: RK Hrvatski Dragovoljac - 50 godina rukometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2004.
 

1984-85